Литвине́нко, Александр:
 Литвиненко, Александр Вальтерович (1962—2006) — сотрудник российских спецслужб, сотрудник MI6.
 Литвиненко, Александр Валерьевич (род. 1972) — украинский государственный деятель, учёный, в 2021 возглавил Службу внешней разведки Украины.